Ruth Muskrat (Delaware, Oklahoma, 1897-1982) fou una activista cherokee. Filla de cherokee i irlandesa, estudià a la reserva Mescalero i el 1925 viatjà a Pekín. Aleshores desenvolupà la teoria de l'autodeterminació índia en termes d'autodesenvolupament. Donà classes a Haskell i col·laborà amb la BIA en la construcció d'escoles fins al 1943. El 1944 publicà Indians are people too i fou secretària executiva del National Congress of American Indians (NCAI) el 1946-1949 i des del 1952 va fer programes sanitaris entre els apatxes. El 1970 es retirà per un atac al cor.

Cherokees
Alumnes del Mount Holyoke College
Morts a Arizona
Polítics amerindis d'Oklahoma
Morts el 1982